David Divessen ist der Name folgender Personen:

 David Divessen (Bürgermeister) (auch David Divitz; † 1509), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 David Divessen (Ratsherr) (auch David Divitz; † 1533), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck